Джозефс () — имя собственное; распространено в виде фамилий и названий.
 Джозефс, Мунеб (род. 1980) — южноафриканский футболист, вратарь клуба «Витс Юниверсити» и сборной Южно-Африканской Республики.
 Сент-Джозефс — футбольный клуб из Гибралтара, заморской территории Великобритании.